Џим Куријер је освојио турнир. У финалу је победио Стефана Едберга резултатом 6-3, 3-6, 6-4, 6-2.

Носиоци 

  Стефан Едберг (финалиста)
  Џим Куријер (победник)
  Борис Бекер (треће коло)
  Михаел Штих (четвртфинале)
  Иван Лендл (четвртфинале)
  Пит Сампрас (одустао због повреде)
  Ги Форже (друго коло)
  Карел Новачек (друго коло)

<ol start=9>
 Петр Корда (прво коло)
 Горан Иванишевић (друго коло)
 Магнус Густафсон (друго коло)
 Дерик Ростањо (друго коло)
 Емилио Санчез (четврто коло)
 Мајкл Ченг (треће коло)
 Дејвид Витон (четврто коло)
 Горан Прпић (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1992.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1992.